Die Saison 2009/10 ist die 44. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 17. Oktober 2009 und endete am 24. April 2010 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Playoffphase der Saison begann am 29. April 2010 mit der ersten Begegnung des Viertelfinales und endete am 2. Juni 2010 mit der letzten Finalbegegnung.

In der Play-off-Finalrunde um den Meisterschaftstitel besiegten die Fenerbahçe Ülker in der Finalserie die Mannschaft des Anadolu Efes SK mit 4:2 Siegen und sicherten sich so nach zwei Jahren die siebte Meisterschaft.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 2009/10 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Efes Pilsen (1) – Erdemir Ereğli SK (8) 3:0 (1:0, 101:81, 99:72)
Beşiktaş Istanbul (4) – Türk Telekomspor (5) 3:1 (1:0, 90:100, 80:76, 81:73)
Fenerbahçe Ülker (2) – Bornova Belediye SK (7) 3:0 (83:58, 94:90, 86:54)
Banvit BK (3) – Pınar Karşıyaka (6) 3:1 (80:79, 82: 71, 76:84, 76:59)

Halbfinale

Efes Pilsen (1) – Beşiktaş Istanbul (4) 3:0 (1:0, 94:83, 96:88)
Fenerbahçe Ülker (2) – Banvit BK (3) 3:0 (89:79, 79:77, 70:65)

Finale

Efes Pilsen (1) – Fenerbahçe Ülker (2) 2:4 (62:78, 73:64, 70:72, 79:85, 83:79, 51:76)

Weblinks 
 tbl.org.tr - Homepage der Türkiye Basketbol Ligi
 Türkiye Beko Basketbol Ligi  2009/10 auf mackolik.com (türkisch)

2009/10
Basketballsaison 2009/10